Antoni Vidal Miquel, fotògraf menorquí
 Antoni Vidal Ferrando, poeta, historiador i narrador mallorquí
 Antoni Vidal (baix), baix que va actuar al Liceu al .
 Antoni Vidal i Planella, futbolista català